In der Schachweltmeisterschaft 1954 verteidigte Michail Botwinnik seinen Weltmeistertitel erfolgreich gegen Wassili Smyslow.

Smyslow hatte das Kandidatenturnier in Zürich mit zwei Punkten Vorsprung gewonnen und sich damit als Herausforderer qualifiziert.

Regularien 
Das Match fand von 16. März 1954 bis 13. Mai 1954 im Moskauer Tschaikowski-Konzertsaal statt. Der Wettkampf um die Weltmeisterschaft war auf 24 Partien angesetzt. Von diesen gewannen beide Kontrahenten jeweils sieben, zehn weitere endeten unentschieden. Die Regeln sahen vor, dass bei einem Gleichstand nach 24 Partien der Weltmeister seinen Titel behalten würde.

Verlauf 
Gleich zum Start zog der Weltmeister mit 3½ Punkten aus 4 Partien davon. Smyslow steckte diese Niederlagenserie jedoch weg, und mit einem Sieg in der 7. Partie begann eine beeindruckende Aufholjagd. Nachdem Botwinnik in der 8. Partie den Gewinn ausließ, siegte Smyslow dreimal hintereinander und ging mit 6:5 in Führung. Noch nie hatte Botwinnik drei Spiele hintereinander verloren. Auch Botwinnik zeigte jedoch Nehmerqualitäten, und in den folgenden 5 Partien drehte er mit 4:1 Siegen das Match auf 9:7. In der Folge gelang Smyslow zwar noch der Ausgleich, aber zum Titelgewinn reichte es nicht mehr. Dies sollte ihm erst 1957 gelingen.

Partien

1. Partie 

 Smyslow–Botwinnik 0:1
 Moskau, 16. März 1954
 Französische Verteidigung, C18
 1. e4 e6 2. d4 d5 3. Sc3 Lb4 4. e5 c5 5. a3 La5 6. b4 cxd4 7. Sb5 Lc7 8. f4 Se7 9. Sf3 Sbc6 10. Ld3 Lb8 11. Sbxd4 a6 12. Le3 La7 13. 0-0 Sxd4 14. Lxd4 Lxd4+ 15. Sxd4 Db6 16. Kh1 Ld7 17. c3 Tc8 18. De1 h6 19. a4 a5 20. Sb3 Dc7 21. Sc5 Lc6 22. Df2 0-0 23. Sb3 Ld7 24. Dc5 Dxc5 25. Sxc5 Tc7 26. Sxd7 Txd7 27. bxa5 Ta8 28. a6 bxa6 29. c4 dxc4 30. Lxc4 Td4 31. Le2 Sd5 32. g3 Sc3 33. Lf3 Tb8 34. Ta3 Sb1 35. Ta2 Sd2 36. Tf2 Sc4 37. h4 g5 38. hxg5 hxg5 39. fxg5 Sxe5 40. Le2 Tb1+ 41. Kg2 a5 42. Tc2 Tb3 43. Tf4 Td5 44. Te4 Kg7 45. Lh5 Sg6 46. Tg4 Te3 47. Lxg6 Kxg6 48. Tf2 Tf5 49. Txf5 exf5 50. Tc4 Te4 51. Tc7 Txa4 52. Ta7 Ta3 53. Kh3 f4 54. Kh4 fxg3 55. Ta6+ Kf5 56. Tf6+ Ke4 57. Kh3 Tf3 58. Ta6 Tf5 0:1

2. Partie 

 Botwinnik–Smyslow 1:0
 Moskau, 18. März 1954
 Nimzowitsch-Indische Verteidigung, E45
 1. d4 Sf6 2. c4 e6 3. Sc3 Lb4 4. e3 b6 5. Se2 La6 6. a3 Le7 7. Sf4 d5 8. cxd5 Lxf1 9. Kxf1 exd5 10. g4 c6 11. g5 Sfd7 12. h4 Ld6 13. e4 dxe4 14. Sxe4 Lxf4 15. Lxf4 0-0 16. h5 Te8 17. Sd6 Te6 18. d5 Txd6 19. Lxd6 Dxg5 20. Df3 Dxd5 21. Dxd5 cxd5 22. Tc1 Sa6 23. b4 h6 24. Th3 Kh7 25. Td3 Sf6 26. b5 Sc5 27. Lxc5 bxc5 28. Txc5 Tb8 29. a4 Tb7 30. Tdc3 1:0

4. Partie 

 Botwinnik–Smyslow 1:0
 Moskau, 23. März 1954
 Angenommenes Damengambit, D22
 1. d4 d5 2. c4 dxc4 3. Sf3 a6 4. e3 Lg4 5. Lxc4 e6 6. Db3 Lxf3 7. gxf3 b5 8. Le2 Sd7 9. a4 b4 10. Sd2 Sgf6 11. Se4 c5 12. Sxf6+ Dxf6 13. d5 e5 14. a5 Ld6 15. e4 0-0 16. Le3 c4 17. Dxc4 Tfc8 18. Db3 Dg6 19. Kf1 f5 20. Tg1 Dh5 21. Tg2 Sc5 22. Dd1 Dh4 23. Kg1 f4 24. Ld2 Tab8 25. Kh1 Tf8 26. Lc4 Tf6 27. Dg1 Lf8 28. Tg4 Dh5 29. Dg2 Df7 30. b3 Kh8 31. Tg1 Td6 32. Lc1 Sd7 33. Lb2 Te8 34. Df1 Dh5 35. Dg2 Dh6 36. Tg5 g6 37. Df1 Lg7 38. Lc1 Lf6 39. T5g4 Le7 40. Ld2 Sf6 41. T4g2 Td7 42. Lxa6 Ta7 43. Lb5 Tg8 44. a6 g5 45. Dd3 Ld6 46. De2 Tag7 47. Dd1 Dh4 48. Le2 g4 49. Le1 h5 50. fxg4 hxg4 51. Lxg4 Txg4 52. f3 Txg2 53. Lxh4 Txg1+ 54. Dxg1 Txg1+ 55. Kxg1 Se8 56. a7 Sc7 57. Kf1 Kg7 58. Ke2 Kf7 59. Lf2 Ke8 60. Kd3 Kd7 61. Kc4 1:0

7. Partie 

 Smyslow–Botwinnik 1:0
 Moskau, 30. März 1954
 Französische Verteidigung, C15
 1. e4 e6 2. d4 d5 3. Sc3 Lb4 4. a3 Lxc3+ 5. bxc3 dxe4 6. Dg4 Sf6 7. Dxg7 Tg8 8. Dh6 c5 9. Se2 Tg6 10. De3 Sc6 11. dxc5 Sg4 12. Dxe4 Dd1+ 13. Kxd1 Sxf2+ 14. Ke1 Sxe4 15. Sf4 Tg8 16. Ld3 Sxc5 17. Lxh7 Th8 18. Ld3 Sxd3+ 19. cxd3 Ld7 20. Le3 0-0-0 21. Kf2 e5 22. Se2 Lg4 23. h3 Lh5 24. d4 Lxe2 25. Kxe2 exd4 26. cxd4 Sxd4+ 27. Kf2 b6 28. Thd1 Se6 29. Tac1+ Kb7 30. Txd8 Txd8 31. h4 Th8 32. g3 b5 33. Kf3 a5 34. Ke4 Te8 35. Kf3 Th8 36. Tc3 f5 37. Td3 Kc6 38. Ld2 Ta8 39. Lc3 Kc5 40. Lf6 b4 41. h5 Ta7 42. Te3 Kd6 43. Le5+ Kd5 44. Lb2 Kd6 45. Td3+ Kc5 46. Td2 Th7 47. Th2 Kd6 48. a4 Ke7 49. g4 f4 50. Td2 1:0

9. Partie 

 Smyslow–Botwinnik 1:0
 Moskau, 3. April 1954
 Französische Verteidigung, C18
 1. e4 e6 2. d4 d5 3. Sc3 Lb4 4. e5 c5 5. a3 La5 6. b4 cxd4 7. Dg4 Se7 8. bxa5 dxc3 9. Dxg7 Tg8 10. Dxh7 Sd7 11. Sf3 Sf8 12. Dd3 Dxa5 13. h4 Ld7 14. Lg5 Tc8 15. Sd4 Sf5 16. Tb1 Tc4 17. Sxf5 exf5 18. Txb7 Te4+ 19. Dxe4 dxe4 20. Tb8+ Lc8 21. Lb5+ Dxb5 22. Txb5 Se6 23. Lf6 Txg2 24. h5 La6 25. h6 1:0

10. Partie 

 Botwinnik–Smyslow 0:1
 Moskau, 6. April 1954
 Angenommenes Damengambit, D22
 1. d4 d5 2. c4 dxc4 3. Sf3 a6 4. e3 Lg4 5. Lxc4 e6 6. Db3 Lxf3 7. gxf3 b5 8. Le2 Sd7 9. a4 b4 10. f4 Sgf6 11. f3 Ta7 12. Lc6 Le7 13. Sd2 0-0 14. Sc4 a5 15. Se5 Sb8 16. Ld2 Sd5 17. e4 Sb6 18. Le3 Ld6 19. Lb5 Dh4 20. Tc1 Kh8 21. Le2 Lxe5 22. dxe5 S8d7 23. Lb5 Td8 24. Ld2 Sxe5 25. De3 Sg4 26. Dg3 Dxg3 27. fxg3 Sf2 28. Kxf2 Txd2+ 29. Ke3 Txb2 30. Tb1 Txb1 31. Txb1 c5 32. Td1 Ta8 33. Td6 Tb8 34. Kd2 c4 35. Kc2 g6 36. Tc6 c3 37. Kb3 Tc8 0:1

11. Partie 

 Smyslow–Botwinnik 1:0
 Moskau, 8. April 1954
 Spanische Partie, C79
 1. e4 e5 2. Sf3 Sc6 3. Lb5 a6 4. La4 Sf6 5. 0-0 d6 6. Lxc6+ bxc6 7. d4 exd4 8. Sxd4 c5 9. Sf3 Le7 10. Sc3 0-0 11. Te1 Lb7 12. Lg5 h6 13. Lh4 Te8 14. e5 dxe5 15. Txe5 Dxd1+ 16. Txd1 Ld6 17. Txe8+ Sxe8 18. Sd2 Le5 19. Sb3 Lxc3 20. bxc3 c4 21. Sc5 Lc6 22. Td8 g5 23. Txa8 Lxa8 24. Lg3 a5 25. f3 f5 26. Le5 Kf7 27. f4 Sd6 28. Sa6 Se8 29. Kf2 Le4 30. g3 Kg6 31. Ke3 Kh5 32. Kd4 Kg4 33. Kxc4 Kh3 34. fxg5 hxg5 35. Sxc7 Sxc7 36. Lxc7 Kxh2 37. Kb5 Kh3 38. c4 Kg4 39. c5 f4 40. gxf4 gxf4 41. Lxa5 Kf5 1:0

12. Partie 

 Botwinnik–Smyslow 1:0
 Moskau, 10. April 1954
 Slawische Verteidigung, D18
 1. d4 d5 2. c4 c6 3. Sf3 Sf6 4. Sc3 dxc4 5. a4 Lf5 6. e3 e6 7. Lxc4 Lb4 8. 0-0 Sbd7 9. Sd4 0-0 10. f3 Lg6 11. e4 e5 12. Sxg6 hxg6 13. Le3 De7 14. De2 exd4 15. Lxd4 Lc5 16. Lxc5 Dxc5+ 17. Kh1 g5 18. g3 Tad8 19. La2 Tfe8 20. Tad1 Sf8 21. Txd8 Txd8 22. e5 Sd5 23. Sxd5 cxd5 24. Dd2 Se6 25. f4 gxf4 26. gxf4 Dc6 27. f5 Sc5 28. Dg5 Td7 29. Tg1 f6 30. exf6 Se4 31. f7+ Txf7 32. Dd8+ Kh7 33. Lxd5 Sf2+ 34. Kg2 Df6 35. Dxf6 Txf6 36. Kxf2 Txf5+ 37. Lf3 Tf4 38. Tg4 1:0

13. Partie 

 Smyslow–Botwinnik 0:1
 Moskau, 13. April 1954
 Königsindischer Angriff, A07
 1. e4 c5 2. Sc3 Sc6 3. g3 g6 4. Lg2 Lg7 5. d3 b6 6. Sge2 d6 7. 0-0 Lb7 8. f4 f5 9. g4 fxg4 10. f5 Dd7 11. Sf4 gxf5 12. exf5 Ld4+ 13. Kh1 Lxc3 14. bxc3 Se5 15. De2 Sf6 16. Lxb7 Dxb7+ 17. Dg2 Dxg2+ 18. Kxg2 c4 19. Le3 Sf3 20. Ld4 Sxd4 21. cxd4 Tc8 22. Tf2 cxd3 23. cxd3 Kf7 24. Te1 Thd8 25. Se6 Td7 26. Tee2 Tb7 27. Kg3 Tg8 28. Kh4 h6 29. Tg2 Tbb8 30. Tc2 Tbc8 31. a4 Txc2 32. Txc2 Sd5 33. Tf2 Kf6 34. Kg3 h5 35. Kh4 Se3 36. d5 Sxf5+ 37. Kxh5 a6 38. Tb2 Se3 39. Tf2+ Sf5 40. Tb2 b5 41. axb5 axb5 0:1

14. Partie 

 Botwinnik–Smyslow 0:1
 Moskau, 15. April 1954
 Königsindische Verteidigung, E67
 1. d4 Sf6 2. c4 g6 3. g3 Lg7 4. Lg2 0-0 5. Sc3 d6 6. Sf3 Sbd7 7. 0-0 e5 8. e4 c6 9. Le3 Sg4 10. Lg5 Db6 11. h3 exd4 12. Sa4 Da6 13. hxg4 b5 14. Sxd4 bxa4 15. Sxc6 Dxc6 16. e5 Dxc4 17. Lxa8 Sxe5 18. Tc1 Db4 19. a3 Dxb2 20. Dxa4 Lb7 21. Tb1 Sf3+ 22. Kh1 Lxa8 23. Txb2 Sxg5+ 24. Kh2 Sf3+ 25. Kh3 Lxb2 26. Dxa7 Le4 27. a4 Kg7 28. Td1 Le5 29. De7 Tc8 30. a5 Tc2 31. Kg2 Sd4+ 32. Kf1 Lf3 33. Tb1 Sc6 0:1

15. Partie 

 Smyslow–Botwinnik 0:1
 Moskau, 17. April 1954
 Königsindischer Angriff, A07
 1. e4 c5 2. Sc3 Sc6 3. g3 g6 4. Lg2 Lg7 5. d3 d6 6. Sge2 e5 7. Sd5 Sge7 8. c3 Sxd5 9. exd5 Se7 10. 0-0 0-0 11. f4 Ld7 12. h3 Dc7 13. Le3 Tae8 14. Dd2 Sf5 15. Lf2 h5 16. Tae1 Dd8 17. Kh2 Lh6 18. h4 Df6 19. Le4 exf4 20. Sxf4 Sxh4 21. Le3 Sf5 22. Lxf5 Dxf5 23. Dg2 Dg4 24. De2 Dxe2+ 25. Txe2 Te5 26. Tee1 Tfe8 27. Lf2 h4 28. Txe5 Txe5 29. d4 hxg3+ 30. Kxg3 Tg5+ 31. Kh2 Tf5 32. Le3 cxd4 33. cxd4 Kh7 34. Tf2 g5 35. Se2 Txf2+ 36. Lxf2 f5 0:1

Literatur 
 Michail Botwinnik: Botvinnik – Smyslov. Three World Chess Championship Matches: 1954, 1957, 1958. New In Chess, Alkmaar 2009, ISBN 978-90-5691-271-0.
 Harry Golombek: World chess championship, 1954. Macgibbon & Kee, London 1954.

Weblinks 
 
 Eröffnung  (ab 04:14) und Siegerehrung  (ab 02:52)

Bemerkungen und Einzelnachweise 

1954
Schachwettbewerb in der Sowjetunion
Schachwettbewerb in Moskau
Schachveranstaltung 1954